Il Torneo di Viareggio 1954 è stata la sesta edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stato il Lanerossi Vicenza per la prima volta nella storia della competizione.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da 8 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia.

Formato 
Le 16 squadre sono organizzate in diversi turni ad eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale.

Squadre partecipanti 

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  SUED Madrid - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -

Tabellone del torneo

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1954
Torneo di Viareggio